

Geografia

Germania 
 Sachau – ex comune ora frazione della città tedesca di Bad Schmiedeberg
 Sachau – ex comune ora frazione della città tedesca di Gardelegen

Persone 
 Eduard Sachau – orientalista tedesco